Het land Noorwegen
 Norge (Oklahoma), een plaats in Oklahoma
 Norge (luchtschip), een zeppelin met deze naam N1 Norge
 Norge (schip, 1881), een schip dat verging in 1904 waarbij 600 slachtoffer vielen

Zie ook
 Norge, Norge, gedicht van Bjørnstjerne Bjørnson tot lied verheven door Johan Selmer